Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1957 − 10. edycja mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, która odbyła się w dniach 20 - 30 czerwca 1957 w Bułgarii. Drużyna Związku Radzieckiego po raz czwarty zdobyła tytuł mistrza Europy.

Rezultaty 
Legenda: Z - zwycięstwa, P - porażki, (K+) - kosze zdobyte, (K-) - kosze stracone

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa drużyn przegranych

Grupa finałowa

Zestawienie końcowe drużyn

Składy finalistów 
1. ZSRR: Wiktor Zubkow, Valdis Muižnieks, Maigonis Valdmanis, Guram Minaszwili, Jurij Ozerow, Michaił Siemionow, Arkady Boczkarow, Stasys Stonkus, Władimir Torban, Algirdas Lauritėnas, Mart Laga, Michaił Studeneckij (Trener: Stiepan Spandarian)

2. Bułgaria: Wiktor Radiew, Georgij Panow, Ilija Mirczew, Ljubomir Panow, Cvjatko Barczowski, Petko Łazarow, Michaił Siemow, Georgij Kaniew, Władimir Ganczew, Metodi Tomowski, Konstantin Totew, Atanas Pejczinski (Trener: Liudmił Katerinski)

3. Czechosłowacja: Jiri Baumruk, Zdenek Bobrovsky, Miroslav Skerik, Jaroslav Sip, Dusan Lukasik, Zdenek Rylich, Jaroslav Tetiva, Lubomir Kolar, Milan Merkl, Jiri Tetiva, Jaroslav Chocholac, Nikolaj Ordnung (Trener: Gustav Hermann)

4. Węgry: Janos Greminger, Laszlo Toth, Tibor Zsiros, Laszlo Banhegyi, Janos Bencze, Janos Simon, Laszlo Gabanyi, Tibor Czinkan, Istvan Sahin-Toth, Ervin Keszey, Zoltan Judik, Pal Borbely, Istvan Liptai (Trener: Zoltan Csanyi)

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na FIBAEurope.com
 Wyniki na Todor66.com

1957
1957 w koszykówce
Bułgaria w XX wieku
Koszykówka w Bułgarii